Mr. Wrestling war der Ringname der Wrestler
 George Burrell Woodin (1934–2002)
 Nick Dinsmore (* 1975)

Mr. Wrestling II ist der Ringname von 
 John Walker

Mr. Wrestling III war der Ringname von
 Steve Corino (* 1973)